De Europe Cup 2004 (ook wel Europese Kampioenschappen 2004) was een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation (WDF) en gehouden van 14 oktober 2004 tot en met 16 oktober 2004 in Tampere, Finland. Het toernooi geldt als de officiële Europese kampioenschappen in het darts. Zoals gebruikelijk voor een WDF EK was het toernooi onderverdeeld in een enkelspel, dubbelspel en teamcompetitie voor zowel mannen als vrouwen. Ook werd er een enkelspel voor de jeugd georganiseerd.

Bij de Europe Cup komen spelers uit voor hun land. In elk evenement (enkelspel, dubbels, teams) kunnen punten verzameld worden door wedstrijden te winnen. Het land dat over alle drie de onderdelen de meeste punten verzamelt mag zich officieel Europees kampioen noemen. De spelers die goud in het enkelspel, dubbels en teams winnen mogen zich officieel Europees kampioen in het betreffende onderdeel noemen.

Raymond van Barneveld won bij het enkelspel de titel en completeerde daarmee een "WDF- en BDO-slam", alle grote titels binnen deze twee organisaties waren namelijk minstens eenmaal door hem gewonnen.

Deelnemende landen
Er namen 21 landen deel aan de WDF Europe Cup 2004.

Mannen overall

Heren teams

Kwartfinale tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Dubbelspel
{{Wedstrijdschema laatste 32 zonder 3 - compact
| RD1=laatste 32 (best of 7 legs)
| RD2=laatste 16 (best of 7 legs)
| RD3=Kwartfinale (best of 7 legs)
| RD4=Halve-finale (best of 7 legs)
| RD5=Finale (best of 7 legs)

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Adams/King
| RD1-score01=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Watton/Gurney
| RD1-score02=2

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Röhr/Larsson
| RD1-score03=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Agnelli/Stacul
| RD1-score04=0

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Bezzeg/Gyalai
| RD1-score05=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06=4

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Schmidt/Rice 
| RD1-score07=1
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Davies/Phillips  
| RD1-score08=4

| RD1-seed09=
| RD1-team09= 
| RD1-score09=2
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Komula/Viljanen 
| RD1-score10=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= v.d.Ryck/Bottelbergs
| RD1-score12=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Manturov/Salev
| RD1-score13=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= v.Dijk/Robbe
| RD1-score15=4
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Sørensen/Behrendsen
| RD1-score16=0

| RD1-seed17=
| RD1-team17= Veitch/Anderson
| RD1-score17=4
| RD1-seed18=
| RD1-team18=  Polese/Marino
| RD1-score18=0 

| RD1-seed19=
| RD1-team19= Brooksbank/Petiteau
| RD1-score19=1
| RD1-seed20=
| RD1-team20= Dylan Duo/Suominen
| RD1-score20=4

| RD1-seed21=
| RD1-team21= Laursen/Lindskjold
| RD1-score21=4
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Seyler/Welge
| RD1-score22= 0

| RD1-seed23=
| RD1-team23= McGowan/Cull
| RD1-score23=3
| RD1-seed24=
| RD1-team24= Thaler/Jost
| RD1-score24=4

| RD1-seed25=
| RD1-team25= Kantele/Ceder
| RD1-score25=2
| RD1-seed26=
| RD1-team26= Korhonen/Engström
| RD1-score26=4

| RD1-seed27=
| RD1-team27=  Langston/Lyngfeldt
| RD1-score27=4
| RD1-seed28=
| RD1-team28=  Leis/Kadopa
| RD1-score28=1

| RD1-seed29=
| RD1-team29= Walton/Hankey
| RD1-score29=4
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Elder/Cathcart
| RD1-score30=3

| RD1-seed31=
| RD1-team31= Warren/Johns
| RD1-score31=0
| RD1-seed32=
| RD1-team32=
| RD1-score32=4

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Adams/King
| RD2-score01=4
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Röhr/Larsson
| RD2-score02=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03=1
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Davies/Phillips
| RD2-score04=4

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Komula/Viljanen
| RD2-score05=4
| RD2-seed06=
| RD2-team06=  v.d.Ryck/Bottelbergs 
| RD2-score06=1

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07=3
| RD2-seed08=
| RD2-team08= v.Dijk/Robbe
| RD2-score08=4

| RD2-seed09= 
| RD2-team09= Veitch/Anderson
| RD2-score09=4
| RD2-seed10= 
| RD2-team10= Dylan Duo/Suominen
| RD2-score10=1

| RD2-seed11=
| RD2-team11= Laursen/Lindskjold
| RD2-score11=2
| RD2-seed12=
| RD2-team12= Thaler/Jost
| RD2-score12=4

| RD2-seed13=
| RD2-team13= Korhonen/Engström 
| RD2-score13=4
| RD2-seed14=
| RD2-team14=  Langston/Lyngfeldt
| RD2-score14=1

| RD2-seed15=
| RD2-team15= Walton/Hankey
| RD2-score15=0
| RD2-seed16=
| RD2-team16=
| RD2-score16=4

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Adams/King
| RD3-score01=4
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Davies/Phillips
| RD3-score02=2

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03=4
| RD3-seed04=
| RD3-team04= v.Dijk/Robbe
| RD3-score04=0

| RD3-seed05=
| RD3-team05= Veitch/Anderson
| RD3-score05=4
| RD3-seed06=
| RD3-team06= Thaler/Jost
| RD3-score06=1

| RD3-seed07=
| RD3-team07= Korhonen/Engström
| RD3-score07=1
| RD3-seed08=
| RD3-team08=
| RD3-score08=4

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Adams/King
| RD4-score01=4
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02=1

| RD4-seed03=
| RD4-team03= Veitch/Anderson
| RD4-score03=3
| RD4-seed04=
| RD4-team04=
| RD4-score04=4

| RD5-seed01=
| RD5-team01=
| RD5-score01=3
| RD5-seed02=
| RD5-team02=

 Winnaar dubbels mannen: Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort.
 Uiteindelijk kampioen: Nederland

 Winnaar dubbels vrouwen: Trina Gulliver en Clare Bywaters
 Uiteindelijk kampioen: Engeland

Externe link
 WDF Officiële Website

2004
Darts in 2004
Dartswedstrijd in Finland
Europees kampioenschap in Finland
Sport in Tampere